Niemcy:
 Holle – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hildesheim

Osoby:
 Berthold von Holle – niemiecki pisarz
 Eberhard von Holle – biskup